Skoroszów bezeichnet Dörfer in Polen:
 Skoroszów (Rychtal) (dt. Skorischau), Dorf der Gmina Rychtal in der Woiwodschaft Großpolen
 Skoroszów (Trzebnica) (dt. Katholisch Hammer), Dorf der Gmina Trzebnica in der Woiwodschaft Niederschlesien